Маргарѝта Николáевна Зелéнина (1877, июль, Москва — 1965, там же) — переводчица, автор воспоминаний.

Биография 
Отец — Николай Петрович Шубинский. Мать — актриса Мария Ермолова.

Жила в Москве, с матерью. В советское время стала хранительницей Дома Ермоловой на Тверском бульваре, 11. В архиве Московской области хранится постановление Мособлисполкома № 43 от 16.03.1930 г. «О закреплении за гр. Зелениной М. Н. (дочь арт. Ермоловой) жилплощади по Тверскому бул.,11»; заведовала музеем М. Ермоловой. Член Московского общества драматических писателей.

Занималась переводами пьес. Автор стихотворений в прозе. Оставила мемуарные свидетельства о матери о отце, записи со спектаклей, характеристики быта семьи.

Семья 
 Муж (1899—1914) — тюремный врач Василий Яковлевич Зеленин (1868-ок. 1920), был мобилизован в Красную Армию, заразился сыпным тифом и умер.
 Сын — психиатр Николай Васильевич Зеленин (1900 — 25.02.1942, Ленинград), ученик В. П. Бехтерева. Работал в психиатрической колонии под Псковом, затем в психоневрологическом институте в Ленинграде. Умер от голода в блокадном Ленинграде.
 Близкая подруга Татьяны Щепкиной-Куперник, давшей ей характеристику в книге воспоминаний. В РГАЛИ — письма Зелениной к Щепкиной-Куперник.
 Член семьи — Леонид Борисович Дмитриев (1917—1986), певец, профессор, исследователь вокального искусства.

Сочинения 
 Высокий строй души: К 125-летию со дня рождения М. Н. Ермоловой: [Из воспоминаний современников] /Публ. И. Родионовой // Театр. 1978. № 8.
 Воспоминания об А. П. Чехове // Вопросы литературы. 1980. № 1.
 Из воспоминаний / Публ. и коммент. С. Меркиной и М. Варламовой // Театр. 1983. № 9. С. 15 — 19.
 Пикар А. Беглянка. М.,1916. Перевод, совм. с Л. А. Добровой
 Архив — РГАЛИ. Ф.571. Оп.1.

Примечания

Литература 
 Любимов Н. Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Т.1. М.: Литагент «Знак», 2000.
 Щепкина-Куперник Т. Л. Дни моей жизни. М.: Захаров, 2005.

Переводчики СССР
Мемуаристы СССР
Музейные работники Москвы